Die Verschwundenen steht für:

 Die Verschwundenen (Nordirland), entführte Personen in Nordirland
 Desaparecidos, verhaftete oder entführte Personen in Mittel- und Südamerika